Białkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Białkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Białkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie